

Étymologie 

 Mena, autre graphie de .
 Mena : Saint Ménas (également Minas, Mina, Mena, Mennas) (285 – c. 309) est un soldat romain, martyr et thaumaturge originaire du delta du Nil, près de Memphis en Égypte.
 Mena est le diminutif de Marilena, prénom féminin roumain construit avec  (Marie) et  (Hélène).

Personnalités 

 Ángel Mena (né en 1988) est un footballeur équatorien.
 Carlos Mena (né en 1971) est un contreténor espagnol.
 Eusebio Sacristán Mena (1964-), footballeur espagnol.
 Javiera Mena (née en 1983) est une chanteuse chilienne.
 Juan de Mena (1411-1456), poète espagnol.
 Maria Mena (née en 1986) est une chanteuse norvégienne.
 Pedro de Mena (1628-1688), sculpteur espagnol.

Acronyme 

Metula News Agency, agence de presse israélienne ;
, agence de presse égyptienne ;
Middle East and North Africa désigne le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, en anglais.

Toponyme 

 Mena, ville de l'Arkansas, aux États-Unis ;
 Mena, woreda (district) du sud de l'Éthiopie ;
 Mena, ville éthiopienne, chef-lieu du woreda précédent ;
 Ména, commune du Mali ;
 Mena, ville de l'oblast de Tchernihiv, en Ukraine ;
 MENA, acronyme de Middle East and North Africa (« Moyen-Orient et Afrique du Nord »).

Dans les arts 
 Mena était le titre provisoire de American Made, un thriller américain de Doug Liman sorti en 2017.
Patronyme hispanique